Солод — многозначный термин:

 Солод — продукт, получаемый при проращивании семян злаков, главным образом, ячменя.

Фамилия 
 Солод, Алексей Пудович (1924—2003) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Солод, Андрей Анатольевич (род. 1976) — российский певец.
 Солод, Василий Иванович (1922—1980) — советский учёный-горняк.
 Солод, Григорий Иванович (1922—1997) — советский учёный-горняк,
 Солод, Даниил Семёнович (1908—1988) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Солод, Юрий Васильевич (род. 1972) — народный депутат Украины 8-го созыва.

См. также